Ву́лиця Кре́йсера «Авро́ра» (також вулиця «Аврори») — вулиця у різних населених пунктах України та країн колишнього СРСР. Назва — на честь крейсера «Аврора»

Вулиця Крейсера «Аврора» — вулиця в місті Єнакієве Донецької області.
 Вулиця Крейсера «Аврора» — вулиця в місті Макіївка Донецької області.

 Вулиця Крейсера «Аврора» — колишня назва вулиці Олександра Галича в місті Дніпро.
 Вулиця Аврори — колишня назва вулиці Трифона Гладченка в місті Дніпро.
 Вулиця Крейсера «Аврора» — колишня назва вулиці Дмитра Луценка в Голосіївському районі Києва.
Вулиця Крейсера «Аврора» — колишня назва вулиці Ганни Арендт в Солом'янському районі Києва.
 Вулиця Крейсера «Аврора» — зникла вулиця в Дніпровському районі Києва.
 Вулиця Аврори — колишня назва вулиці Олега Данильця в місті Кобеляки Полтавської області.
 Вулиця Аврори — колишня назва вулиці Андрія Ізюмова в місті Кременчук.
 Вулиця Аврори — колишня назва вулиці Йосипа Пачоського в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Крейсера «Аврора» — колишня назва вулиці Петра Тронька в місті Харків.

Вулиця Аврори — вулиця у місті Кемерово.
 Вулиця Аврори — вулиця у місті Самара.
 Вулиця Аврори — вулиця у місті Сочі.
 Вулиця Аврори — вулиця у місті Уфа.
 Вулиця Аврори — вулиця у місті Хабаровськ.

Див. також 
 Вулиця Крейсера «Аврора» — перспективна станція Київського метрополітену.

Вулиці